The Crimebusters, een film uit 1961, geregisseerd door Boris Sagal
Crimebusters + Crossed Wires: Stories from This American Life, een compilatiealbum met radio-uitzendingen van This American Life